Ridgeway Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Ridgeway Township (Kansas)
 Ridgeway Township (Michigan)

Siehe auch:
 Ridgway Township